Jim Davis kan syfta på:

Jim Davis, amerikansk politiker, se Jim Davis (politiker)
Jim Davis, amerikansk tecknare, se Jim Davis (serieskapare)
Jim Davis, amerikansk skådespelare, se Jim Davis (skådespelare)